Bezimienni – powieść Ramseya Campbella
 Bezimienni – hiszpański film w reżyserii Jaumego Balagueró, adaptacja powieści
 Bezimienni – amerykański serial telewizyjny